Познати са именом Митар Бакић су:
 Митар Бакић (1852−1903), историчар и дипломата
 Митар Бакић (1908−1960), комуниста, народни херој Југославије.